Izod IndyCar 2013 — 18-й сезон серии IndyCar, и 102-й суммарный сезон автогонок машин с открытыми колёсами высшего уровня в США. Главным событием сезона, как и прежде, были 500 миль Индианаполиса, в этом году прошедшие 26 мая, где одержал победу чемпион 2004 года, бразилец Тони Канаан.

Команды и пилоты 
 Данный список отражает подтверждённых участников чемпионата. Все команды используют двигатели Honda и Chevrolet, шины Firestone и шасси Dallara. (R) — новичок серии.

Изменения в пилотском и командном составах 
 Бывший гонщик NASCAR, Эй-Джей Олмендингер является одним из кандидатов на место в Team Penske, которая недовольна результатами Райана Бриско.
 Симона де Сильвестро в новом сезоне переходит из HVM Racing в KV Racing Technology.
 Итальянская команда Scuderia Coloni, ранее выступавшая с серии GP2 рассматривает Индикар как один из вариантов продолжения выступлений
 Команда Newman/Haas Racing ищет спонсоров, чтобы выставить две машины на старт сезона

Календарь сезона 
The 2013 IndyCar Series schedule was formally announced on Speed's WindTunnel with Dave Despain, on the evening of September 30, 2012. The schedule consists of nineteen races, hosted across sixteen venues. Included are three doubleheader events — with one race of each doubleheader featuring a standing start. The IndyCar Triple Crown will return for the first time since 1989, featuring the races at Indianapolis, Pocono and Fontana. IndyCar is offering a $1,000,000 bonus to a driver who can win all three events, with a $250,000 consolation prize if a driver can win two of the three events.

*Все времена указаны в часовом поясе восточного побережья США (UTC-4).

Изменения 
 The Detroit Belle Isle Grand Prix will return to the  track layout used from 1998—2001.
 IndyCar will return to Pocono Raceway July 7, 2013 for a 400-mile race. It will be the first IndyCar race at Pocono since 1989. A contract has been signed to continue the event through 2015.
 The Edmonton Indy will not return after the promoter Octane Motorsports made a business decision not to promote the race in 2013. The city will not seek another promoter.
 The Grand Prix of Houston at Reliant Park will return to American open-wheel racing as an IndyCar Series event on October 4-6. Mi-Jack Promotions, Reliant Park, and IndyCar have signed a contract for the event through 2017. Shell has signed a 4-year title sponsorship deal for the event with dual branding of their lubricants divission. The event was last run as a Champ Car event in 2007.
 IndyCar is reportedly in discussions to add a twentieth round of the championship at a circuit in Europe. It was later confirmed that the series would hold a race in Italy in September 2013, though a venue had not been decided upon at the time of the announcement. Venues put forward as candidates for the event include Monza, Imola, and Mugello.

Положение в зачёте пилотов 

Схема начисления очков:

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт серии
 Официальный сайт Indianapolis 500

IRL IndyCar
2013